Козовой — фамилия:
 Козовой, Вадим Маркович (1937—1999) — русский поэт, эссеист, переводчик и истолкователь французской поэзии XIX—XX вв.
 Козовой, Геннадий Иванович (род. 1951) — российский предприниматель, менеджер, генеральный директор и один из основных владельцев Распадской угольной компании.